Ramecourt puede referirse a: 

 Ramecourt, comuna francesa situada en Paso de Calais.
 Ramecourt, comuna francesa situada en Vosgos.